ПЗЛ-104 «Вильга» (, «Иволга») — польский лёгкий учебно-спортивный самолёт. 

Спроектирован и производился компанией PZL.

Описание самолёта 
По схеме самолёт представляет собой цельнометаллический свободнонесущий моноплан с высоким расположением крыла и неубирающимся шасси. Фюзеляж выполнен по схеме полумонокок, в его носовой части сделаны большие вырезы для остекления, занимающие значительную площадь, и двух больших дверей, обеспечивающих простой доступ в кабину и несложное покидание самолёта спортсменами-парашютистами. Крыло однолонжеронное, в сочетании с обшивкой носка крыла лонжерон образует мощный кессон, воспринимающий все виды аэродинамических нагрузок. В корневой части крыльевого кессона размещены топливные баки общей ёмкостью 190 литров. Крыло имеет мощную механизацию, состоящую из щелевого закрылка, зависающего элерона и фиксированного предкрылка, что обеспечивает хорошие взлётно-посадочные характеристики. Шасси самолёта — трёхопорное, с хвостовой опорой, подвеска колёс — рычажная. Вильга-35 имеет спаренное управление, что позволяет использовать его в качестве УТС. Самолёты, поставляемые в СССР, снабжались специальным замком для буксировки планёров.

Эксплуатация 
В СССР Вильга-35 активно использовался в ДОСААФ, для буксировки планёров. В 1983 году на этом типе самолёта польские пилоты завоевали первое место на чемпионате мира по воздушному ориентированию.

Лётно-технические характеристики

Примечания

Литература 
 «Крылья Родины» № 1, 1986 год. Статья В. Кондратьева, Вильга-35.

Ссылки 
 Руководство по лётной эксплуатации
 Фото PZL-104 Wilga-35A
 PZL-104 Wilga на сайте «Уголок неба»
 PZL-104M Wilga 2000 на сайте «Уголок неба»

Учебные самолёты
Спортивные самолёты
Самолёты Польши
Самолёты PZL